Adventure (). Может означать:

 Adventure — обобщённое название приключенческих компьютерных игр.
 Adventure, иначе известная как Colossal Cave Adventure — первая текстовая приключенческая компьютерная игра 1975 года.
 Adventure — графическая компьютерная игра 1979 года для Atari 2600.
 Adventure — альбом 1978 года американской рок-группы Television.
 Adventure Game Studio — бесплатный конструктор для создания бесплатных и коммерческих квестов.
 Adventure Island — аквапарк, расположенный недалеко от города Тампа (Флорида, США).
 Adventure Island — тематический парк развлечений в городе Саутенд-он-Си, Эссекс, Англия.
 Adventure Island — серия видеоигр в жанре платформера, разработанная компанией Hudson Soft.
 Adventure Island — видеоигра в жанре платформера, выпущенная Hudson Soft для игровой консоли Famicom и позднее некоторых других платформ.
 Adventure Island II — видеоигра в жанре платформера, выпущенная Hudson Soft для игровой консоли Famicom и позднее некоторых других платформ.
 Adventure Island III — консольная игра жанра платформер из серии Adventure Island, разработанная и выпущенная компанией Hudson.
 Adventure Kid — хентайная манга Тосио Маэды и снятое по ней одноимённое трёхсерийное аниме (OVA).
 Adventure — название игрушечного кораблика.